

Musique 

 Reflets, est le premier album professionnel d'Alan Stivell, paru en décembre 1970, après un disque de harpe celtique instrumental en 1961 ;
 Reflets, est le deuxième album studio de la chanteuse française Shy'm, sorti en 2008 ;
 Reflets d'acide, saga MP3 ;
 Reflets d'Allemagne, œuvre musicale pour piano.

Autres 
 Reflets, sculpture installée à La Défense ;
Reflets.info, site d’actualité sur les nouvelles technologies et la politique ;
 Reflets dans un œil d'homme, livre paru en 2012 ;
 Reflets dans un œil d'or, film de John Huston ;
 Reflets de Paris, livre paru en 1941 ;
 Reflets du temps passé, court métrage français ;
 Festival Reflets au Kazakhstan ;
 Festival Reflets (Marseille) ;
 Les Reflets du cinéma ibérique et latino-américain de Villeurbanne, festival de cinéma à Villeurbanne ;
 Reflets de France, marque ;
 Tour Reflets à Paris.